

511001–511100 

|-bgcolor=#fefefe
| 511001 || || 26 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#FFC2E0
| 511002 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 511003 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 511004 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 511005 || || 28 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#FA8072
| 511006 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 511007 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#FFC2E0
| 511008 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE || APO ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 511009 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 511010 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 511011 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 511012 || || 12 de maig de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 511013 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 511014 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 511015 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 511016 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 511017 || || 18 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 511018 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#FA8072
| 511019 || || 18 de juny de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 511020 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 511021 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 511022 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 511023 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 511024 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#fefefe
| 511025 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 511026 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 511027 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 511028 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 511029 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 511030 || || 23 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 511031 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 511032 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 511033 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 511034 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 511035 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 511036 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 511037 || || 5 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 511038 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 511039 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 511040 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 511041 || || 14 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 511042 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 511043 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 511044 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#C2FFFF
| 511045 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 511046 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 511047 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 511048 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 511049 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 511050 || || 15 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 511051 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 511052 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 511053 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 511054 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 511055 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#C2FFFF
| 511056 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 511057 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 511058 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 511059 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 511060 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#FA8072
| 511061 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 511062 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 511063 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#FFC2E0
| 511064 || || 2 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 511065 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 511066 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#FA8072
| 511067 || || 1 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 511068 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 511069 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 511070 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 511071 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 511072 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 511073 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 511074 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#FA8072
| 511075 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 511076 || || 16 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 511077 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 511078 || || 4 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 511079 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 511080 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 511081 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 511082 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 511083 || || 5 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 511084 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 511085 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 511086 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 511087 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 511088 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 511089 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 511090 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 511091 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 511092 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 511093 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 511094 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 511095 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#FA8072
| 511096 || || 12 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 511097 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 511098 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#C2FFFF
| 511099 || || 2 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 511100 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

511101–511200 

|-bgcolor=#fefefe
| 511101 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 511102 || || 14 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 511103 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 511104 || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 511105 || || 12 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 511106 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 511107 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#FA8072
| 511108 || || 21 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 511109 || || 19 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 511110 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 511111 || || 25 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 511112 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 511113 || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#FA8072
| 511114 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 511115 || || 21 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 511116 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 511117 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 511118 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 511119 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 511120 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 511121 || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 511122 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 511123 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 511124 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 511125 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 511126 || || 12 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 511127 || || 1 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 511128 || || 9 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 511129 || || 27 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#C7FF8F
| 511130 || || 25 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 511131 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 511132 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 511133 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 511134 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 511135 || || 25 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 511136 || || 9 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#FFC2E0
| 511137 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 511138 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 511139 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#FA8072
| 511140 || || 8 d'abril de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 511141 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 511142 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 511143 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 511144 || || 28 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 511145 || || 31 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 511146 || || 10 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 511147 || || 22 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 511148 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 511149 || || 10 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 511150 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 511151 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 511152 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 511153 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 511154 || || 7 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 511155 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 511156 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 511157 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 511158 || || 11 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 511159 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 511160 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 511161 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 511162 || || 2 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 511163 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 511164 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 511165 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 511166 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 511167 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 511168 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 511169 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 511170 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 511171 || || 5 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 511172 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 511173 || || 3 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 511174 || || 11 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 511175 || || 5 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 511176 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 511177 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 511178 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 511179 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 511180 || || 14 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 511181 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 511182 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 511183 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 511184 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 511185 || || 6 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 511186 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 511187 || || 25 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 511188 || || 31 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 511189 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 511190 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 511191 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 511192 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 511193 || || 26 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 511194 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 511195 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 511196 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 511197 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 511198 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 511199 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 511200 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

511201–511300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 511201 || || 6 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 511202 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 511203 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 511204 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 511205 || || 1 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 511206 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 511207 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 511208 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 511209 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 511210 || || 1 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 511211 || || 4 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 511212 || || 3 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 511213 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 511214 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 511215 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 511216 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 511217 || || 26 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 511218 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 511219 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 511220 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 511221 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 511222 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 511223 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 511224 || || 4 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 511225 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 511226 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 511227 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 511228 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 511229 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 511230 || || 26 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 511231 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 511232 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 511233 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 511234 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 511235 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 511236 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 511237 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 511238 || || 27 de novembre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 511239 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 511240 || || 26 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 511241 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 511242 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#FFC2E0
| 511243 || || 20 de març de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 511244 || || 11 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 511245 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 511246 || || 22 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 511247 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 511248 || || 23 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 511249 || || 8 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 511250 || || 13 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 511251 || || 15 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 511252 || || 23 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 511253 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 511254 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 511255 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 511256 || || 2 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 511257 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 511258 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 511259 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 511260 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 511261 || || 6 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 511262 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 511263 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 511264 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 511265 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 511266 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 511267 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 511268 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 511269 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 511270 || || 23 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 511271 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 511272 || || 7 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 511273 || || 9 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 511274 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 511275 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 511276 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 511277 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 511278 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 511279 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 511280 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 511281 || || 21 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 511282 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 511283 || || 23 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 511284 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 511285 || || 25 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 511286 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 511287 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 511288 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 511289 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 511290 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 511291 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 511292 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 511293 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 511294 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 511295 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 511296 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 511297 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 511298 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 511299 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 511300 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

511301–511400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 511301 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 511302 || || 27 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 511303 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 511304 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 511305 || || 25 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 511306 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 511307 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 511308 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 511309 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 511310 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 511311 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 511312 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 511313 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 511314 || || 29 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 511315 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 511316 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 511317 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 511318 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 511319 || || 2 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 511320 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 511321 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 511322 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 511323 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 511324 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 511325 || || 24 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 511326 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 511327 || || 11 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 511328 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 511329 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 511330 || || 18 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 511331 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 511332 || || 29 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 511333 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 511334 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 511335 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 511336 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 511337 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 511338 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 511339 || || 8 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 511340 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 511341 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 511342 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 511343 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 511344 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 511345 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 511346 || || 4 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 511347 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 511348 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 511349 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 511350 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 511351 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 511352 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 511353 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 511354 || || 16 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 511355 || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 511356 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 511357 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 511358 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 511359 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 511360 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 511361 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 511362 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 511363 || || 5 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 511364 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 511365 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 511366 || || 10 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 511367 || || 12 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 511368 || || 9 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 511369 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 511370 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 511371 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 511372 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 511373 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 511374 || || 25 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 511375 || || 24 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 511376 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 511377 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 511378 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 511379 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 511380 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 511381 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 511382 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 511383 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 511384 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 511385 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 511386 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 511387 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 511388 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 511389 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 511390 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 511391 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 511392 || || 18 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#C2FFFF
| 511393 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 511394 || || 7 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 511395 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 511396 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 511397 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 511398 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 511399 || || 19 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 511400 || || 6 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

511401–511500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 511401 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 511402 || || 23 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 511403 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 511404 || || 21 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 511405 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 511406 || || 21 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 511407 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 511408 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 511409 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 511410 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 511411 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 511412 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 511413 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 511414 || || 23 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 511415 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 511416 || || 6 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 511417 || || 12 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 511418 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 511419 || || 24 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 511420 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 511421 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 511422 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 511423 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 511424 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 511425 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 511426 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 511427 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 511428 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 511429 || || 12 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 511430 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 511431 || || 24 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 511432 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 511433 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#FA8072
| 511434 || || 31 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 511435 || || 12 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 511436 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 511437 || || 29 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 511438 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 511439 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#FA8072
| 511440 || || 16 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 511441 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 511442 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 511443 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 511444 || || 4 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 511445 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 511446 || || 25 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 511447 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 511448 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 511449 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 511450 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 511451 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 511452 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 511453 || || 24 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 511454 || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 511455 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 511456 || || 12 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 511457 || || 3 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 511458 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 511459 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 511460 || || 22 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 511461 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 511462 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 511463 || || 20 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 511464 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 511465 || || 5 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 511466 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 511467 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 511468 || || 4 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 511469 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 511470 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 511471 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 511472 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 511473 || || 15 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 511474 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 511475 || || 14 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 511476 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 511477 || || 23 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 511478 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 511479 || || 28 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 511480 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 511481 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 511482 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 511483 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 511484 || || 13 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 511485 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 511486 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 511487 || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 511488 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 511489 || || 26 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 511490 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 511491 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 511492 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 511493 || || 20 d'abril de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 511494 || || 5 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 511495 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 511496 || || 13 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 511497 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 511498 || || 10 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 511499 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 511500 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

511501–511600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 511501 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 511502 || || 28 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 511503 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 511504 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 511505 || || 6 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 511506 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 511507 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 511508 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#FA8072
| 511509 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 511510 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 511511 || || 22 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 511512 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 511513 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 511514 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 511515 || || 14 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 511516 || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 511517 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#FA8072
| 511518 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 511519 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#FFC2E0
| 511520 || || 6 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 511521 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 511522 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#FFC2E0
| 511523 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 511524 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#C2FFFF
| 511525 || || 29 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 511526 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 511527 || || 11 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 511528 || || 21 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 511529 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 511530 || || 25 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 511531 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 511532 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#C2FFFF
| 511533 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=534 bgcolor=#C2FFFF
| 511534 || || 22 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 511535 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 511536 || || 27 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 511537 || || 12 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 511538 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 511539 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 511540 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 511541 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 511542 || || 27 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 511543 || || 14 d'octubre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 511544 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 511545 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 511546 || || 4 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 511547 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#FA8072
| 511548 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 511549 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 511550 || || 5 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#C2E0FF
| 511551 || || 8 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=552 bgcolor=#C2E0FF
| 511552 || || 8 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano ||  —
|-id=553 bgcolor=#C2E0FF
| 511553 || || 29 de novembre de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano? ||  —
|-id=554 bgcolor=#C2E0FF
| 511554 || || 1 de setembre de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || SDO ||  —
|-id=555 bgcolor=#C2E0FF
| 511555 || || 8 d'agost de 2013 || Mauna Kea || OSSOS || cubewano? ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 511556 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 511557 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 511558 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 511559 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 511560 || || 24 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 511561 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 511562 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 511563 || || 19 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#C2FFFF
| 511564 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 511565 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 511566 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 511567 || || 16 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#C2FFFF
| 511568 || || 22 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 511569 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#C2FFFF
| 511570 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 511571 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 511572 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 511573 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 511574 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 511575 || || 3 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#C2FFFF
| 511576 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 511577 || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 511578 || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 511579 || || 12 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 511580 || || 21 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 511581 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#C2FFFF
| 511582 || || 6 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 511583 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 511584 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 511585 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 511586 || || 21 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 511587 || || 25 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 511588 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 511589 || || 4 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 511590 || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 511591 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 511592 || || 21 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 511593 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 511594 || || 10 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 511595 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 511596 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 511597 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 511598 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 511599 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#FFC2E0
| 511600 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|}

511601–511700 

|-bgcolor=#fefefe
| 511601 || || 14 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 511602 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 511603 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 511604 || || 16 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 511605 || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 511606 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 511607 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 511608 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 511609 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 511610 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 511611 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 511612 || || 13 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 511613 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 511614 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 511615 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 511616 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 511617 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 511618 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 511619 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 511620 || || 4 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 511621 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 511622 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 511623 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 511624 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 511625 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 511626 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 511627 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 511628 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 511629 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 511630 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 511631 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 511632 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 511633 || || 15 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 511634 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 511635 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 511636 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 511637 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 511638 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 511639 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 511640 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 511641 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 511642 || || 13 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 511643 || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 511644 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 511645 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 511646 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 511647 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 511648 || || 18 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 511649 || || 6 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 511650 || || 18 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 511651 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 511652 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 511653 || || 19 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 511654 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 511655 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 511656 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 511657 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 511658 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 511659 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 511660 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 511661 || || 10 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 511662 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 511663 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 511664 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 511665 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 511666 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 511667 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 511668 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 511669 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 511670 || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 511671 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 511672 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 511673 || || 26 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 511674 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 511675 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 511676 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 511677 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 511678 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 511679 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 511680 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 511681 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 511682 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 511683 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#FFC2E0
| 511684 || || 22 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 511685 || || 24 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 511686 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 511687 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#C2FFFF
| 511688 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 511689 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 511690 || || 27 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 511691 || || 25 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 511692 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 511693 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 511694 || || 2 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 511695 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 511696 || || 17 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 511697 || || 25 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 511698 || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 511699 || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 511700 || || 20 de maig de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

511701–511800 

|-bgcolor=#fefefe
| 511701 || || 1 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 511702 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 511703 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 511704 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 511705 || || 18 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 511706 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 511707 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 511708 || || 9 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 511709 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 511710 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 511711 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 511712 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 511713 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 511714 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 511715 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 511716 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 511717 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 511718 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 511719 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 511720 || || 23 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 511721 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 511722 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 511723 || || 14 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 511724 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 511725 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 511726 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 511727 || || 19 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 511728 || || 3 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 511729 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 511730 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 511731 || || 5 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 511732 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 511733 || || 27 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 511734 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 511735 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 511736 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 511737 || || 27 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 511738 || || 24 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 511739 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 511740 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 511741 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 511742 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 511743 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 511744 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 511745 || || 3 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 511746 || || 26 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 511747 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 511748 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 511749 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 511750 || || 17 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 511751 || || 31 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 511752 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 511753 || || 29 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 511754 || || 13 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 511755 || || 28 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 511756 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 511757 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 511758 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 511759 || || 25 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 511760 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 511761 || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 511762 || || 23 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 511763 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 511764 || || 14 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 511765 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 511766 || || 14 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 511767 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 511768 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 511769 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 511770 || || 30 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 511771 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 511772 || || 2 de maig de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 511773 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 511774 || || 16 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 511775 || || 4 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 511776 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#FFC2E0
| 511777 || || 11 de març de 2015 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 511778 || || 7 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 511779 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 511780 || || 26 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 511781 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 511782 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 511783 || || 22 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 511784 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 511785 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 511786 || || 12 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#FA8072
| 511787 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 511788 || || 21 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 511789 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 511790 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 511791 || || 3 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 511792 || || 15 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 511793 || || 31 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 511794 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#FA8072
| 511795 || || 22 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 511796 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 511797 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 511798 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 511799 || || 14 de febrer de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 511800 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

511801–511900 

|-bgcolor=#fefefe
| 511801 || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 511802 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 511803 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 511804 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 511805 || || 18 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 511806 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 511807 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#FFC2E0
| 511808 || || 26 de març de 2015 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 511809 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 511810 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 511811 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 511812 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 511813 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 511814 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 511815 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 511816 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 511817 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 511818 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 511819 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 511820 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 511821 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 511822 || || 26 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 511823 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 511824 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 511825 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 511826 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 511827 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 511828 || || 29 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 511829 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 511830 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 511831 || || 27 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 511832 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 511833 || || 21 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 511834 || || 30 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 511835 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 511836 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 511837 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 511838 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 511839 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 511840 || || 8 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 511841 || || 26 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 511842 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 511843 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 511844 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 511845 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 511846 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 511847 || || 24 de març de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 511848 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 511849 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 511850 || || 30 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 511851 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 511852 || || 11 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 511853 || || 31 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 511854 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 511855 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 511856 || || 30 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 511857 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 511858 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 511859 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 511860 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 511861 || || 17 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 511862 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 511863 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 511864 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 511865 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 511866 || || 12 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 511867 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 511868 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 511869 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 511870 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 511871 || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 511872 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 511873 || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 511874 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 511875 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 511876 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 511877 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 511878 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 511879 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 511880 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 511881 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 511882 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 511883 || || 13 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 511884 || || 14 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 511885 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 511886 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 511887 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 511888 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 511889 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 511890 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 511891 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 511892 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 511893 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 511894 || || 27 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 511895 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 511896 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 511897 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 511898 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 511899 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 511900 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

511901–512000 

|-bgcolor=#fefefe
| 511901 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 511902 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 511903 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 511904 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 511905 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 511906 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 511907 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 511908 || || 11 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 511909 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 511910 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 511911 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 511912 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 511913 || || 19 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 511914 || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 511915 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 511916 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 511917 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 511918 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 511919 || || 30 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 511920 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 511921 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 511922 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 511923 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 511924 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 511925 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 511926 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 511927 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 511928 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 511929 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 511930 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 511931 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 511932 || || 25 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 511933 || || 24 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 511934 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 511935 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 511936 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 511937 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 511938 || || 28 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 511939 || || 16 de març de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 511940 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 511941 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 511942 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 511943 || || 3 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 511944 || || 4 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 511945 || || 25 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 511946 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 511947 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 511948 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 511949 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 511950 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 511951 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 511952 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 511953 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 511954 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 511955 || || 6 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 511956 || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 511957 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 511958 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 511959 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 511960 || || 18 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 511961 || || 28 de gener de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 511962 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 511963 || || 20 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 511964 || || 15 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 511965 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 511966 || || 30 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 511967 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 511968 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 511969 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 511970 || || 27 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 511971 || || 3 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 511972 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 511973 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 511974 || || 22 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 511975 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 511976 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 511977 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 511978 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 511979 || || 6 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 511980 || || 2 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 511981 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 511982 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 511983 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 511984 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 511985 || || 30 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 511986 || || 23 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 511987 || || 12 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 511988 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 511989 || || 31 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 511990 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 511991 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 511992 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 511993 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 511994 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 511995 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 511996 || || 27 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 511997 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 511998 || || 11 d'abril de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 511999 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 512000 || || 26 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (510001)-(515000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)